

Toponyme 
 Coxon est un des anciens nom de la ville de Göksun dans la province de Kahramanmaraş en Turquie

Patronyme 
 John Coxon pirate du 
 Alan Coxon, chef cuisinier de la TV britannique.
 Graham Coxon, (né en 1969) guitariste.

Nom approchant 
 Coxsone (1932-2004) producteur de musique Jamaïcain.